BPO peut désigner :
 Brussels Philharmonic Orchestra, un orchestre symphonique siégeant à Bruxelles, en Belgique ;
 business process outsourcing (en français, externalisation des processus d'affaires), l'externalisation d'une partie de l'activité de l'entreprise.